Irkoet (rivier), in het zuiden van Rusland
 Irkoet (bedrijf), een producent van vliegtuigen